Английская болезнь:

 Английская болезнь — устаревший синоним рахита.
 «Английская болезнь» — книга Билла Буфорда о футбольном насилии (1990).